Ricchetti puede hacer referencia a:

Alberto Ricchetti, deportista italiano que compitió en canotaje en la modalidad de aguas tranquilas.
Carlo Ricchetti, exjugador de fútbol y entrenador italiano.
Luciano Ricchetti, pintor italiano.
Olga Ricchetti, deportista paralímpica argentina especializada en atletismo y natación.
Pablo Ricchetti, futbolista argentino.
Steve Ricchetti, jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense Joe Biden.